Kon kan syfta på:

 Kon – en geometrisk kropp
 Kon (landform) – en konisk landform av gyttja eller vulkaniskt material
 Taluskon – en formation som uppkommer i samband med långvarig vittring av en bergvägg
 Konvulkan – en konformad kulle
 Trafikkon - en flyttbar anordning för att markera tillfälliga hinder eller avspärrningar i trafiken